Szeliga ist der Familienname folgender Personen:

 Emilian von Żernicki-Szeliga (1826–1910), preußischer Armee- und Polizeioffizier, sowie Heraldiker, Genealoge und Publizist 
 Franz Szeliga, Pseudonym für Franz von Zychlinski (1816–1900)
 Roman Szeliga (* 1962), österreichischer Arzt und Humorist
 Wolfgang von Szeliga-Mierzeyewski (* 1926), deutschsprachiger Heimatforscher